Safety (englisch für „Sicherheit, Gefahrlosigkeit“) steht für:

 Safety, Maßnahmen zur Betriebssicherheit (im Unterschied zum Schutz vor böswilliger Absicht), siehe Sicherheit #Safety vs. Security
 Safety (Footballposition), zwei Positionen innerhalb der verteidigenden Mannschaft: Free Safety und Strong Safety
 Safety (Punktgewinn), Gewinn von zwei Punkten beim American Football durch die verteidigende Mannschaft
 Safety, Markenname des ehemaligen US-amerikanischen Automobilherstellers Safety Steam Automobile Company

Siehe auch:

 Sicherheit (Begriffsklärung) – Security (englische Entsprechung)